Alicia Boole Stott – matematica irlandese
 Etienne Stott – canoista britannico
 Ken Stott – attore scozzese
 Hugh Stott Taylor – chimico inglese
 Lally Stott (1945-1977) – cantante, compositore e chitarrista britannico
 Nicole Stott – astronauta e ingegnere statunitense
 Rebekah Stott – calciatrice neozelandese